Der rote Kreis ist
 Der rote Kreis (Roman), der deutsche Titel des Romans The Crimson Circle von Edgar Wallace
 Der rote Kreis (1929), ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1929
 Der rote Kreis (1960), ein deutsch-dänischer Spielfilm aus dem Jahr 1960
 Vier im roten Kreis (Fr. Le Cercle Rouge, wörtlich: "Der rote Kreis"), ein französischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1970